«Урало-сибирский институт бизнеса (USIB)» — бизнес-школа, ориентированная на научные и практические аспекты развития предпринимательского потенциала. Аккредитация Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июля 2010 года Приказ № 1934. Лицензия: Серия АА, номер 002915, регистрационный номер 2905 от 18 марта 2010 года

Член Ассоциации Развития Менеджмента Стран Центральной и Восточной Европы (CEEMAN) и Российской Ассоциации Бизнес — Образования (РАБО).

В 2005 году в рейтинге еженедельника «Эксперт-Урал» занял 1 место среди лидеров среднесрочного бизнес-обучения УрФО.

В 2010 году по версии журнала «Деловой квартал» является лидером рынка бизнес-образования Екатеринбурга.

В 2011 году по версии еженедельника «Эксперт-Урал» занял 1 место в рейтинге компаний, предоставляющих услуги в сфере бизнес-образования.

В 2012 году занял второе место в топ-листе журнала «Деловой квартал» среди центров бизнес-образования Екатеринбурга

В первом полугодии 2013 года в рейтинге журнала «Эксперт-Урал» USIB стал третьим среди центров долгосрочного бизнес-обучения УрФО.

В 2013 году занял третье место в общероссийский рейтинге портала «МВА в Москве и России».

На сегодняшний день USIB — это свыше 15000 выпускников, из которых 1300 — это бизнес-студенты и выпускники программы МВА.

Награды 
2006 год — Европейское качество (European Quality Award) — «За стремление достичь высокого качества образовательных услуг в соответствии с европейскими стандартами», Международная награда имени Сократа (International Socrates Award) — «За обогащение мирового опыта в области подготовки успешных руководителей» от Европейской ассамблеи бизнеса (Оксфорд, Великобритания)

Авторская программа по финансам преподавателя USIB Алексея Зайцева — дважды дипломант всероссийского конкурса Российской ассоциации бизнес-образования.

История 
Урало-сибирский институт бизнеса был основан 19 декабря 1996 года. Изначально USIB создавался как институт повышения квалификации руководителей золото-платиновой промышленности. Первое название бизнес-школы — Уральский золото-платиновый институт. В попечительский совет бизнес-школы вошли 22 человека, в числе которых представители крупного бизнеса и научных кругов Урала: Николай Тимофеев, генеральный директор ЕЗОЦМ и ФПГ «Драгоценности Урала», член Российской академии бизнеса и предпринимательства, Нью-Йоркской академии наук, Экспертного совета при Правительстве Свердловской области; Станислав Набойченко, ректор УГТУ-УПИ, ныне — председатель Совета ректоров вузов Свердловской области и УрФО; Сергей Воздвиженский, председатель исполнительного комитета экономической ассоциации «Большой Урал»; Олег Гусев, генеральный директор «Золото-Платина-Банка», ныне — заместитель председателя Правительства Свердловской области; Леонид Смирнов, генеральный директор Уральского Института Металлов.

Первый проект USIB реализовал совместно с Новосибирским Государственным Университетом по профессиональной переподготовке в области психологии.

В 1998 году USIB совместно с РУДН при личном участии президента AACSB Тома Бауша впервые на Урале открывает обучение по программе MBA.

В 2002 году USIB и Школа бизнеса Ричарда Айви реализуют совместный русско-канадский проект «General Management».

В 2004 году бизнес-школа открывает региональное представительство в Сургуте.

В 2006 году проводит Международную научно-практическую конференцию «Российское бизнес-образование: зарождение евразийской концепции»

2006—2007 гг. открытие представительств USIB в Кургане, Перми, Новосибирске.

В 2008 год в рамках подготовки к Саммиту ШОС 2009 года, проводит первый Форум женщин-предпринимателей «Женщина: ум в действии».

В 2009 году совместно со Свердловским отделением партии «Единая Россия» проводит III ежегодный Конгресс женщин-предпринимателей «Социум. Бизнес. Успех»

В марте 2010 года USIB становится одним из организаторов инновационной сессии клуба «Талантливых людей Зворыкинского проекта». В апреле входит в число организаторов Уральского Венчурного Форума. В мае выступает образовательным партнером конкурса на лучший бизнес-проект «Молодой предприниматель 2010», принимает участие в Пермском Экономическом Форуме. В августе USIB совместно с Правительством Свердловской области, Министерством по физической культуре, спорту и молодёжной политике Свердловской области, СРО партии «Единая Россия», Уральским фондом поддержки молодёжных инициатив проводит Первый Молодёжный образовательный форум «Ниотан-Евразия 2010». В ноябре участвует в Ежегодном Инвестиционном Форуме Бизнес-Лидеров «Инновации для бизнеса».

В марте 2011 года проводит IV Конгресс женщин-предпринимателей «Социум. Бизнес. Успех»,, по теме — «Развитие инфраструктуры регионов России». В работе Конгресса приняли участие более ста женщин-политиков, предпринимателей, ученых из Екатеринбурга, Москвы, Тюмени, Сургута, Перми и других городов России. Тематика докладов и дискуссий участниц касалась перспектив инфраструктурных преобразований в Урало-Сибирском регионе, самореализации, развития бизнеса и региона в целом.

В июне 2011 года совместно с Министерством по физической культуре, спорту и молодёжной политике Свердловской области и Уральским фондом поддержки молодёжных инициатив USIB проводит II Молодёжный образовательный форум «Ниотан-2011». Итогом мероприятия стала подготовка делегации молодых инноваторов на образовательный форум «Селигер».

В июле 2011 года USIB участвует в Международной выставке и Форуме промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2011», по итогам которого награждается Дипломом за активное участие и высокое качество экспозиции. Также проводит Летний бал-2011 для студентов, выпускников и преподавателей бизнес-школы. Главными событиями Бала стали вручение дипломов выпускникам программы МВА, танцевальные мастер-классы и живое общение.

В августе 2011 USIB выпустил первый номер роман-газеты для предпринимателей «Школа бизнеса», со страниц которой к читателям обращаются первые лица бизнеса Урало-Сибирского региона.

В апреле 2012 года в USIB принимает участие в «Первой российской неделе бизнес-ангелов», направленной на развитие рынка венчурных инвестиций и созданной по инициативе Национальной Ассоциации Бизнес-Ангелов. Организаторами выступило НП «Бизнес-Ангелы Урала» при поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской области.

В сентябре 2012 года USIB проводит Первый саммит МВА.

В декабре 2012 года USIB выступает генеральным образовательным партнером регионального конкурса «Лучший молодой предприниматель 2012», организованного СРО «Ассоциация молодых предпринимателей России».

Направления деятельности

Образовательные программы 
USIB проводит обучение бизнес-студентов по программе МВА (Master of Business Administration), программам повышения квалификации — Управление компанией и мастерским курсам в различных аспектах менеджмента — Мастер управления финансами, Бизнес-Психология, Мастер управления маркетингом, Мастер управления продажами, Мастер управления персоналом, Мастер управления производством. Среди образовательных продуктов USIB программы сервис-менеджмент и категорийный менеджмент. USIB реализует также лидерский курс для молодёжи — формация молодых менеджеров, проводит корпоративное обучение.

Проведение конференций, конгрессов 
Ежегодно USIB проводит ряд бизнес-конференций и конгресс женщин-предпринимателей «Социум. Бизнес. Успех», участвует в международных мероприятиях.

Исследовательская деятельность 
В состав USIB входит Научно-исследовательский центр, который проводит научные исследования в области развития предпринимательского потенциала руководителей и его активизации в процессе обучения.

Преподавательский состав 
На сегодняшний день USIB сотрудничает более чем со 130 преподавателями — консультантами и бизнес-тренерами из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, приглашает экспертов из Европы.

География деятельности 
USIB осуществляет долгосрочные образовательные программы (МВА) и корпоративное обучение в Екатеринбурге, Смоленске, Иркутске, Челябинске, Кургане, Перми, Тюмени и Сургуте.

Миссия 
Содействие профессиональному и личностному развитию руководителей, бизнесменов и лидеров, что способствует экономическому, культурному и социальному росту Урало-Сибирского региона России.

Примечания

Ссылки 
1. Сайт Урало-Сибирского Института Бизнеса
2. Календарь обучения Урало-Сибирского Института Бизнеса

Бизнес-школы России
Экономические вузы Екатеринбурга